Одиночный турнир среди девушек на Открытом чемпионате Франции по теннису разыгрывается с 1953 года.

Ссылки 
 Список финалов турнира на официальном сайте ITF 

Победители Открытого чемпионата Франции по теннису
Международные турниры